Zofia Grabowska (tancerka) (1900-1970) – polska tancerka. 
 Zofia Grabowska (aktorka) (1902-1990) – polska aktorka teatralna, a także filmowa, radiowa i dubbingowa.
 Zofia Grabowska (tłumaczka) (zm. 1929) – polska tłumaczka.